Hrun (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Lebedyn, siehe Hrun (Lebedyn)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Ochtyrka, siehe Hrun (Ochtyrka)

 Hrun (Fluss), Nebenfluss des Psel in der Ukraine